2 miejscowości w Polsce:
 Barnowo – wieś w woj. pomorskim, w powiecie bytowskim, w gminie Kołczygłowy
 Barnowo – część miasta Mielno w woj. zachodniopomorskim

1 stacja kolejowa w Polsce
Barnowo – stacja kolejowa w Banowie w pomorskim.